Bovara bezeichnet:
 
 einen Ortsteil der Kleinstadt Trevi (Umbrien) in der Provinz Perugia.

Bovara ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Bovara (1734–1812), italienischer Geistlicher und Politiker
 Giuseppe Bovara (1781–1873), italienischer Architekt